McLellan ou MacLellan peut faire référence à :

 Anne McLellan, une femme politique canadienne ;
 Billy MacLellan, un acteur canadien ;
 Brent MacLellan, un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Russell MacLellan, Premier ministre de la Nouvelle-Écosse de 1997 à 1999 ;
 Sally Pearson, née Sally McLellan, une athlète australienne ;
 Todd McLellan, un entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Zoe McLellan, une actrice américaine.

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais